Amos Mill steht für:

 Amos Mill Creek, Fließgewässer in Alabama
 Amos Mill (Georgia), Ort in Georgia
 Amos Mill (Maryland), Ort in Maryland